Por la palabra francesa demoiselle (en español, damisela) puede entenderse:

Literatura, Arte, Música 
 Forma parte del nombre de incontable obras influenciadas por la lengua francesa en las áreas culturales.

Biología 
 Forma parte del nombre de distintas especies de leguminosas del subgénero Lupinus y Platycarpos en América y Europa.
 Forma parte del nombre de distintas especies de libélulas de la especie Calopteryx_splendens.

Informática 
 El Demoiselle Framework, es un software libre en la forma de API-framework para el editor Eclipse, desarrollado por el Serpro, para el desarrollo de soluciones informáticas sobre software libre para el gobierno de Brasil.

eo:Demoiselle